Ха́им-Бер Ге́ршонович Хо́дос (24 января 1897, Куренец, Виленская губерния — 29 апреля 1995, Иркутск) — советский учёный-медик, невропатолог, профессор, автор многократно переиздававшегося учебника нервных болезней для медицинских ВУЗов (1948—2001).

Биография 
Родился в местечке Куренец (ныне Вилейский район Минской области). В 1907 году переехал с семьёй в Петропавловск, где в 1915 году закончил реальное училище. В 1916 году поступил на медицинский факультет Томского университета. Как студент-медик 3 курса, был мобилизован в армию Сибирского временного правительства и направлен в Иркутскую военно-фельдшерскую школу при гарнизонном госпитале. Зимой 1920 года был назначен фельдшером в 1-ю артиллерийскую дивизию 5-й Красной армии.

В июле 1920 году был откомандирован обратно в Томский университет. В 1923 году перевёлся на медицинский факультет Иркутского государственного университета. Окончив университет в 1924 году, Ходос был оставлен на кафедре нервных болезней сначала в качестве ординатора, затем ассистента, доцента, а с 1935 года (и на протяжении четырёх десятилетий) — руководителя кафедры (1935—1976).

В 1935 году защитил докторскую диссертацию по теме «Гистопатология симпатических узлов при острых инфекциях», став одним из первых докторов наук в СССР. С 1937 по 1951 годы работал деканом лечебного факультета Медицинского института. Основатель иркутской неврологической школы. В годы Великой отечественной войны руководил нервно-психиатрическим методическим центром при отделе эвакогоспиталей Иркутского Облздрава.

В 1967 году Хаим-Беру Гершоновичу Ходосу присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». В том же году он был избран почётным членом научных обществ невропатологов и психиатров СССР и РСФСР, присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска» (первый почётный гражданин города после 1917 года). В 1977 году избран почетным председателем Иркутского областного научного общества невропатологов и психиатров. Автор более 160 научных трудов, в том числе 12 монографий.
Жил в Иркутске на улице Марата в доме специалистов (архитектор — Казимир Миталь), на котором установлена мемориальная доска.

Умер в Иркутске, похоронен на Ново-Ленинском кладбище.

Братья — начальник планового сектора Иркутского Облплана Исай Григорьевич Ходос (1906—?) и врач Михаил Григорьевич Ходос.

Награды 
Первый почётный гражданин Иркутска.

 орден «Знак Почета»
 орден «Трудового Красного знамени» (2)
 медали «За победу над Германией в войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд», монгольские ордена «Полярная звезда», «Трудового Красного Знамени МНР».

Память 
 В Иркутске на улице Ленина установлен бюст Ходоса.

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Шантуров. Хаим-Бер Гершонович Ходос: Врач, учёный, педагог. Иркутск, 1991 и 2007.
 К 110-летию со дня рождения профессора Хаим-Бер Гершоновича Ходоса
 Хороший человек профессор Ходос. Газета «Областная», Выпуск № 130 (252) от 12/11/2007 г.
 Великие, не попавшие в Советскую Энциклопедию. Миссионер. Газета «Восточно-Сибирская правда», выпуск от 14 ноября 1998 г.
 Биография Х. Г. Ходоса на портале today.babr.ru

Медики по алфавиту
Медики СССР
Преподаватели Иркутского медицинского университета
Похороненные на Ново-Ленинском кладбище
Участники Гражданской войны в России
Персоналии:Петропавловск
Почётные граждане Иркутска